Sloth est un des personnages du manga Fullmetal alchemist.

Anime 
C'est l'homonculus qu'Edward et Alphonse Elric ont créé en tentant de faire revivre leur mère grâce à la transmutation humaine. Elle ressemble donc de manière saisissante à Trisha Elric sans pour autant l'être. 
Elle intègre l'armée grâce à Pride (alias King Bradley) - qui lui donne l'identité d'une femme dont les dossiers militaires ont été manipulés durant la guerre d'Ishbal : Juliette Douglas. C'est sous cette couverture qu'elle apparaît pour la première fois dans l'animé, promue en tant que secrétaire du généralissime.

Son habileté propre à sa condition est le pouvoir de se liquéfier. Sloth est l'incarnation de la Paresse (un des sept péchés capitaux), d'où son nom anglophone. 

On n'apprend que bien plus tard qu'elle est en fait l'homonculus créé par Ed et Al, elle mourra transmutée par Ed en éthanol, s'évaporant dans l'air ambiant. 

Dans l'anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui reprend l'histoire originale du manga, Sloth est représenté par un  géant très musclé que les frères Elric ont combattu dans le Nord avec le Général Olivia Armstrong, la sœur aînée du Commandant Armstrong.

Manga 
Sloth est un homonculus possédant une imposante carrure et une musculature développée. Il apparaît pour la première fois dans le chapitre 31 du manga.

Voir aussi

Liens externes 
 Images : ici et là

Personnage de Fullmetal Alchemist
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Géant de fiction